Y’All Want a Single — песня ню-метал-группы Korn и третий сингл с их шестого студийного альбома, Take a Look in the Mirror.

Джеймс «Манки» Шаффер о песне 
«Мы записывали этот альбом до поездки на Ozzfest. У нас уже было 10 сочинённых и записанных песен, но мы не чувствовали что этого хватит на целый альбом. Нам нужно было ещё 3 или 4 песни, поэтому мы вернулись в студию, чтобы записать их. Затем наша звукозаписывающая компания заявила что-то в духе „Эй! Нам бы очень хотелось выпустить сингл“, а наш менеджмент, The Firm сказали „Мы бы были очень счастливы получить ударный хитовый сингл, мужик, ты сможешь раскопать такой?“. Мы были просто в шоке от такого. Они хотели получить новый 'Got the Life' или 'Freak on a Leash', но такое сложно сделать по заказу! Впервые в жизни мы были вынуждены препарировать нашу музыку, пытаться анализировать структуру этих песен, стараться выявить то, что сделало их великими хитами. Но Korn никогда так не работали, и пока мы ломали головы, Джонатан придумал строчку: „Y’all want a single? Say: FUCK THAT!“ и мы написали „Y’All Want a Single“ как огромное „да пошли вы!“ для всех тех, кто требовал от нас хита. Черт возьми, Джонатан действительно смог дать нам мотивацию.»

Видео 
Видео, снятое Эндрюсом Дженкинсом, демонстрировало как толпа фанатов уничтожают музыкальный магазин и показывались различные факты о музыкальной индустрии.

Видео начинается с того, что все музыканты Korn входят в музыкальный магазин и уничтожают все музыкальные диски и кассеты, и разбирают стеллажи и полки, на которых они стояли. На протяжении видео на экране появляются факты, критикующие музыкальную индустрию и крупные лейблы. Съёмка одного этого видео стоила $150 000.

Заголовки в видео 
 Музыкальная монополия?
 Одна корпорация владеет пятью крупнейшими видеоканалами в США.
 Это нормально?
 За последний год Большая Пятерка звукозаписывающих лейблов продала музыки на 25 миллиардов долларов.
 90 % релизов, выпускаемых крупными лейблами НЕ ПРИНОСЯТ прибыли.
 Последнее видео Бритни Спирс стоит $1 000 000.
 Это видео Korn стоит $150 000
 Вы смотрите часть видео, стоящую $48 000
 Будет ли хоть один музыкальный канал показывать это видео?
 Музыкальная «индустрия» выпускает 100 песен в неделю.
 Только 4 песни добавляются к плей-листу среднестатистического радио каждую неделю.
 Хитовые песни из топ-40 часто ПОВТОРЯЮТСЯ до 100 раз в неделю.
 Это все, что вы хотите слышать?
 Почему есть песни, которые стоят 99 центов?
 Вы скачиваете песни?
 Украдите это видео.
 Это сингл.
 Два радио-конгломерата контролируют 42 % слушателей.
 Звукозаписывающая компания хотела, чтобы мы поменяли это видео.
 Мы этого не сделали.
 Вы все хотите сингл.
 90 % всех песен выключаются через 20 секунд
 98 % всех синглов, занимавших первое место, длятся меньше трёх с половиной минут
 Это не выглядит для вас, как формула?
 После всего сказанного…
 Мы любим делать музыку.
 Это и есть музыкальный «бизнес»?
 Это НОРМАЛЬНО?
 Поблагодарить вас за то, что уделили три минуты своего времени музыкальной монополии Korn?
 С любовью, Korn

Дополнительные факты 
 Песня была выбрана в качестве сингла по результатам голосования на официальном форуме группы.
 При общей длительности в 3:17, песня содержит 65 употреблений слова «fuck», хотя в видеоверсии слово было заменено на «suck».

Примечания

Ссылки 
Текст песни

Песни Korn
Песни 2004 года
Синглы 2004 года
Синглы Epic Records